Wachtendorf bezeichnet

 den Wohnplatz Wachtendorf innerhalb des Ortsteils Greppin der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

 Heinz Wachtendorf, deutscher Verwaltungsjurist (* 12. August 1908; † November 2000)